Le terme Route 14 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

Bolivie 
 Route 14 en Bolivie

Canada 
 Route 14 en Alberta
 Route 14 en Nouvelle-Écosse

Etats-Unis 
 Interstate 14
 U.S. Route 14
 Washington State Route 14

Uruguay 
 Route 14

Asie 
 Route asiatique 14

Europe 
 Route européenne 14
 Route européenne 014

Allemagne 
 Route fédérale 14

France 
  dans certains départements

Lituanie 
 Route magistrale 14

Serbie 
 Route magistrale 14

Slovaquie 
 Route I/14

Suisse 
 Route principale 14

Voir aussi